Goniobasis är ett släkte av snäckor. Goniobasis ingår i familjen Pleuroceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Goniobasis